A Mámoa o Mámoa pueden referirse a:

A Mámoa 

 A Mámoa (Ames), aldea española de la parroquia de Tapia, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.

Mámoa 

 Mámoa, túmulos funerarios del neolítico característicos del noroeste de la Pençinsula Ibérica.